Amatitlán kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Amatitlán, kommun, 
 Amatitlán, Guatemala,

Mexiko 

 Amatitlán (kommun), Veracruz, 
 Amatitlán, Maravilla Tenejapa, 
 Amatitlán, Guerrero, Pilcaya, 
 Amatitlán, Ocosingo,